

Cinema
 Grayson – film del 2004 diretto da John Fiorella

Fumetto
 Robin (Dick Grayson) – assistente di Batman

Geografia
Stati Uniti d'America
 Grayson – census-designated place della Contea di Stanislaus, California
 Grayson – città della Contea di Gwinnett, Georgia
 Grayson – capoluogo della Contea di Carter, Kentucky
 Grayson – villaggio della Parrocchia di Caldwell, Louisiana
 Grayson – città della Contea di Okmulgee, Oklahoma

Onomastica
 Grayson – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Alan Grayson – politico statunitense
 Devin K. Grayson – fumettista e scrittrice statunitense
 Garrett Grayson – giocatore di football americano statunitense
 Kathryn Grayson – soprano e attrice statunitense
 Paul Grayson – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 britannico
 Simon Grayson – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese